Bachert ist der Name

 einer Glockengießerei, siehe Glockengießerei Bachert
 einer ehemaligen Fabrik für Feuerwehrgeräte, siehe Bachert (Feuerwehrgerätefabrik)

Bachert ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Bachert (* 1981), deutscher Tennisspieler
 Claus Bachert (* 1957), deutscher Mediziner
 Heidi Bachert (1944–2019), deutsche Schlagersängerin
 Heinrich Bachert (1909–1945), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hildegard Bachert (1921–2019), deutsch-amerikanische Kunsthändlerin